San Pedro Cholula steht für folgende geographischen Objekte in Mexiko:

 San Pedro Cholula (México), Ort im Bundesstaat México
 San Pedro Cholula (Oaxaca), Ort in Oaxaca
 San Pedro Cholula, anderer Name für Cholula de Rivadavia, Ort in Puebla
 Municipio San Pedro Cholula, Municipio in Puebla